Shin (Dragonball Z), een fictief figuur uit de anime Dragon Ball Z;
Shin (Gunma), een gemeente in de prefectuur Gunma, Japan;
Shin (rivier), een rivier in Schotland;
Shin (Cinema Bizarre), de drummer van de Duitse glamrock band Cinema Bizarre.'
Shin (Japans woord), letterlijke vertaling "nieuw", bijvoorbeeld "shinsakuto" betekent "nieuw gemaakt zwaard".
Crayon Shin-chan, een anime die werd uitgezonden op Fox Kids en Jetix.
Shin (organisatie), Spaanse Honden In Nood (België), in Nederland bekend onder ACE (Animal Care España)